van der Noot ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Betti van der Noot (* 1936), italienischer Jazz-Pianist, Big Band-Leader, Arrangeur und Komponist
 Hendrik van der Noot (1750–1827), belgischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jan van der Noot (1539–1595), holländischer Dichter

Siehe auch: 
 Noot